

Іннсбрук — селище, штат Міссурі
 Іннсбрук — переписна місцевість, штат Вірджинія

Див. також 
 Інсбрук